Sputnik kan syfta på:

 Sputnik – ett sovjetiskt rymdprogram
 Sputnik V – ett ryskt covid-19-vaccin
 Sputnik (nyhetstjänst) – en statlig rysk nyhetstjänst
 Sputnik (tidskrift) – en sovjetisk tidskrift 1967–1991
 Sputnik (TV-program) – ett TV-program på TV4 hösten 2001
 Sputnik (webbläsare) – en webbläsare

Geografi

Antarktis 

 Nunatak Sputnik,

Se även
 The Spotnicks

Robotskapade Antarktisförgreningar